Finsbury ist:

 eine der Städte, aus deren Zusammenschluss das London Borough of Islington entstand
 Metropolitan Borough of Finsbury, ehemaliger Stadtbezirk von London
 Finsbury (Gauteng), eine Stadt in der südafrikanischen Provinz Gauteng
 Finsbury Glover Hering, ein PR-Unternehmen des Werbe- und Medienkonzerns WPP Group mit Sitz in London und New York
 Finsbury Distillery, ein 1740 gegründeter britischer Spirituosenhersteller in London
 eine Gin-Marke im Besitz des Spirituosenunternehmens Borco-Marken-Import
 Finsbury Technical College, eine ehemalige wissenschaftlich-technische Bildungseinrichtung